Le Péché d'une mère, film français de Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 Le Péché d'une mère (Core 'ngrato), film français de Guido Brignone sorti en 1951 ;